Shalong bezeichnet:

 Shalong (Xiangyun) (沙龙镇), Großgemeinde im Kreis Xiangyun in der chinesischen Provinz Yunnan
 Shalong (Xiaojin) (沙龙乡), Großgemeinde im Kreis Xiaojin in der chinesischen Provinz Sichuan